Кинбурнская коса () — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем.

В разговорной речи на юге Украины «Кинбурнской косой» чаще называют весь Кинбурнский полуостров.

Татарское название Кинбурнской косы — Кыл-Бурун, что означает «Острый нос».

Крепость Кинбурн 
На окончании Кинбурнской косы в XV веке турками была построена крепость Кинбурн, которая в 1736 году была занята отрядом Русской армии под начальством генерала Леонтьева, и полностью разрушена.

По Белградскому миру (1739) эта местность была возвращена Порте, и впоследствии османы снова построили около этого места небольшую крепость, но по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года Кинбурн отошёл к России. В 1787 году А. В. Суворов разгромил крупный турецкий десант в ходе второй русско-турецкой войны.

В ходе Крымской войны крепость была разрушена франко-британским флотом.

Примечания

Ссылки 
 Губернская Неделя: «Кинбурн — туристический символ Николаевщины» 
 Губернская Неделя: «Великая экологическая война при Кинбурне» 
 Губернская Неделя: «Кинбурн — комары охотятся на людей, как в юрском парке динозавры» 
 
 История, легенды, отдых на Кинбурнской косе. Фотографии косы 

Косы Чёрного моря
Косы Украины
География Николаевской области
Днепровский лиман